Armeniska fotbollsligan (armeniska: Հայաստանի Բարձրագույն խումբ, Hayastani Bardzraguyn khumb) är den högsta ligan inom armenisk fotboll. Mellan år 1936 och 1991 arrangerades mästerskapet som en regional turnering inom Sovjetunionen. Efter självständigheten år 1991 har Armeniens fotbollsfederation tagit över ligan. Säsongen spelades från vår till höst, på samma sätt som bland annat Allsvenskan i Sverige, men sedan säsongen 2012/2013 har de bytt till att spela från höst till vår. Under åren har antalet lag i divisionen minskat, till att idag bara innefatta 6 lag.

Klubbar 2020/2021

Mästare

Armeniska SSR (1936-1991) 

1936	Dinamo Jerevan
1937	Dinamo Jerevan
1938	Spartak Jerevan
1939	Spartak Jerevan
1940	Spartak Jerevan
1941-44 spelades ej
1945	Spartak Jerevan
1946	Dinamo Jerevan
1947   Dinamo Jerevan
1948	Dinamo Jerevan
1949	Dinamo Jerevan
1950	Urogai Jerevan

1951	Stroitel Jerevan
1952	Spartak Jerevan
1953	Krasnoje Znamja Leninakan
1954	Spartak Jerevan
1955	Himik Kirovokan
1956	SKIF Jerevan
1957	Krasnoje Znamja Leninakan
1958	SKIF Jerevan
1959	SKIF Jerevan
1960	Tekstilsjik Leninakan
1961	Tekstilsjik Leninakan
1962	Tekstilsjik Leninakan

1963	Lokomotiv Jerevan
1964	Himik Kirovokan
1965	Araks Jerevan
1966	Elektrotechnik Jerevan
1967	Kotajk Abovian
1968	Araks Jerevan
1969	Araks Jerevan
1970	Motor Jerevan
1971	SKIF Jerevan
1972	Zvezda Jerevan
1973	Kotajk Abovian
1974	SKIF Jerevan

1975	Kotajk Abovian
1976	Kotajk Abovian
1977	Araks Jerevan
1978	Kanaz Jerevan
1979	Aragats Leninakan
1980	Aragats Leninakan
1981-86 spelades ej
1987   Aragats Leninakan
1988	Elektron Jerevan
1989	FK Kapan
1990	Ararat-2 Jerevan
1991   Sjunik Kapan

Armenien (1992-) 

* Homenetmen är det gamla namnet på Pjunik
* Tsement är Araks gamla namn

Källa:

Flest titlar

Skytteligavinnare

Referenser

Externa länkar 
Tabell och resultat FIFA 

Fotbollsserier
Återkommande sportevenemang med premiär 1936